Gaubahn steht für:
 Gaubahn in Franken, ehemals eine Bahnstrecke zwischen Ochsenfurt und Weikersheim
 siehe auch Gaubahn-Radweg
 Gaubahn (Rheinhessen), ein ehemaliges, nur teilweise fertiggestelltes Eisenbahnprojekt
 Gaubahnen Wartheland, einen Verbund kreiseigener Kleinbahnen in Pommern

Siehe auch:
 Gäubahn